Медун може бити:
Медун (тврђава), тврђава и стари град у близини Подгорице, Црна Гора
Медун (Подгорица), насеље у граду Подгорици, Црна Гора